Eichenstein steht für:

 Eichenstein, Ortsteil der Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern
 Eichenstein, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, ab 1945: Dębno (Jeziorany), untergegangener Ort in der Gmina Jeziorany, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichenstein, bis 1919: Dombrowo, Dorf im Kreis Schrimm, Posen, 1920 bis 1939 und ab 1945; Dąbrowa (Śrem) in der Gmina Śrem, Powiat Śremski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Eichenstein, bis 1928: Uszbundszen, Dorf im Kreis Insterburg, Ostpreußen, ab 1946: Woronowo (Tschernjachowsk), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland